Avnet bezeichnet
 Jon Avnet (* 1949), US-amerikanischer Filmregisseur und Filmproduzent
 Avnet (Unternehmen), einen Distributor elektronischer Artikel